

Persone
 Adilson Ferreira de Souza, conosciuto come Popó (1978) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista e attaccante
 Alcides de Souza Faria Júnior, noto come Cidinho (1993) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Alexsandro de Souza, noto come Alex (1977) – ex calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista o attaccante
 Allan Rodrigues de Souza, noto come Allan (1997) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Allano Brendon de Souza Lima, conosciuto come Allano (1995) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Anderson Luís de Souza, detto Deco (1977) – ex calciatore brasiliano naturalizzato portoghese, di ruolo centrocampista
 Anderson Souza Conceição, noto come Talisca (1994) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista o attaccante
 Artur Sérgio Batista de Souza, noto come Artur (1994) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Bernardo Vieira de Souza, noto come Bernardo (1990) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Bruno Fernandes de Souza, noto come Bruno (1984) – ex calciatore brasiliano, di ruolo portiere 
 Carlos Antonio de Souza Júnior, noto come Carlinhos Júnior (1994) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Carlos Cezar de Souza (1938) – ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Carmen Souza (1981) – cantante portoghese di jazz, di origini capoverdiane
 Carmo de Souza, noto come Rosa Branca (1940-2008) – cestista brasiliano
 Cristiane Rozeira de Souza Silva (1985) – calciatrice brasiliana, di ruolo attaccante
 Crystian Souza Carvalho, noto come Crystian (1992) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Daniel Souza de Jesus (1990) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Dener Augusto de Souza, noto come Dener (1971-1994) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Diego de Souza Andrade, noto come Diego Souza (1985) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista o attaccante
 Douglas Costa de Souza (1990) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista o attaccante
 Douglas Coutinho Gomes de Souza, noto come Douglas Coutinho (1994) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Ed Souza (1921-1979) – calciatore statunitense, di ruolo attaccante 
 Edmundo Alves de Souza Neto, noto come Edmundo (1971) – ex calciatore brasiliano e opinionista televisivo
 Élber de Souza, noto come Giovane Élber o anche solo Élber (1972) – ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Elicarlos Souza Santos, detto Elicarlos (1985) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Elson Ferreira de Souza, meglio noto come Elsinho (1989) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Fabrício de Souza (1982) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Flávia Luiza de Souza dos Santos (1982) – cestista brasiliana
 Floriano Souza (1981) – calciatore equatoguineano, di ruolo centrocampista
 Francisco José de Souza Suares de Andrea (1781-1858) – generale e politico portoghese
 Francisco Waldir Pires de Souza (1926) – politico brasiliano
 Gabriel Veron Fonseca de Souza, noto semplicemente come Gabriel Veron (2002) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Genelia D'Souza (1987) – attrice e modella indiana
 Gilberto Oliveira Souza Júnior noto come Gilberto (1989) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Gilvan Souza Correa (1989) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Givanildo Vieira de Souza, noto come Hulk (1986) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Hélia de Souza, nota come Fofão (1970) – ex pallavolista brasiliana
 Jackson de Souza (1990) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Jenílson Ângelo de Souza noto come Júnior (1973) – ex calciatore brasiliano
 Joao da Cruz e Souza, o Sousa (1861-1898) – poeta brasiliano
 João Miranda de Souza Filho, noto come Miranda (1984) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 João Souza (1983) – schermidore brasiliano
 João Souza (1988) – tennista brasiliano
 Jobson Souza Santos, noto semplicemente come Jobson (1995) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Joice de Souza Rodrigues, detta Joice (1986) – cestista brasiliana
 José Ivanaldo de Souza, detto Souza (1975) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 José Leandro de Souza Ferreira, detto Leandro (1959) – ex calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 José Oswald de Andrade Souza (1890-1954) – poeta brasiliano
 José Tarciso de Souza, detto Tarciso (1951) – ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Josef de Souza Dias (1989) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Júlio César da Silva e Souza, noto come Júlio César (1980) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista o attaccante
 Júlio César de Mello e Souza, o Sousa, noto anche con lo pseudonimo di Malba Tahan (1895-1974) – scrittore, matematico e accademico brasiliano
 Júlio César de Souza Santos, detto Júlio César (1984) – calciatore brasiliano, di ruolo portiere
 Karine Guerra de Souza (1979) – pallavolista brasiliana
 Karla Souza (1985) – attrice messicana
 Kerlon Moura Souza, noto come Kerlon (1988) – ex calciatore brasiliano
 Kléber Giacomance de Souza Freitas noto come Kléber (1983) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Leonardo da Silva Souza (1992) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Lucas Vieira de Souza, noto come Lucas Souza (1990) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Luciano Nunes de Souza, noto come Luciano (1972) – ex calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Luis de Souza Ferreira (1908-2008) – calciatore peruviano
 Luís Fernando de Souza (1978) – ex cestista brasiliano
 Maicon Thiago Pereira de Souza (1985) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Manuel Marques de Souza o de Sousa (1804-1875) – militare e politico brasiliano
 Marcel Ramon Ponickwar de Souza, noto come Marcel (1956) — ex cestista e allenatore di pallacanestro brasiliano
 Márcio Rafael Ferreira de Souza, noto come Rafinha (1985) – calciatore brasiliano con cittadinanza tedesca, di ruolo difensore
 Marcus Vinicius de Souza, o de Sousa, noto come Marquinhos (1984) – cestista brasiliano
 Marta de Souza Sobral (1964) – ex cestista brasiliana
 Nathan Allan de Souza, noto come Nathan (1996) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Nélson Monteiro de Souza (1904–...) – cestista brasiliano
 Neville Stephen D'Souza (1932-1980) – calciatore indiano, di ruolo attaccante
 Odirlei de Souza Gaspar, noto come Gaspar (1981) – ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Paulo Sérgio Luiz de Souza, detto Paulo Sérgio (1989) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Paulo Vitor de Souza Barreto (1985) – ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Pete Souza (1954) – fotografo e giornalista statunitense
 Raimundo Souza Vieira de Oliveira, detto Raí (1965) – ex calciatore brasiliano di ruolo centrocampista
 Ralf de Souza Teles, meglio conosciuto come Ralf (1984) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Régis Ribeiro de Souza (1989) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Ricardo Lucarelli Santos de Souza (1992) – pallavolista brasiliano
 Roberto de Souza Rezende, meglio noto come Roberto (1985) – calciatore brasiliano con cittadinanza spagnola, di ruolo centrocampista
 Robson de Souza Santos, noto come Robinho (1984) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante 
 Romário de Souza Faria, noto come Romário (1966) – politico, dirigente sportivo ed ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Rômulo Souza Orestes Caldeira, noto come Rômulo (1987) – calciatore brasiliano naturalizzato italiano, di ruolo centrocampista o difensore
 Ronaldo da Silva Souza (1996) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Ronaldo Souza, soprannominato Jacaré (1979) – lottatore di arti marziali miste e grappler brasiliano
 Samir Caetano de Souza Santos, detto Samir (1994) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Sebastian de Souza (1993) – attore e sceneggiatore britannico
 Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, noto come Sócrates (1954-2011) – un calciatore e medico brasiliano, di ruolo centrocampista
 Steve Souza (1964) – cantante statunitense
 Steven E. de Souza (1947) – produttore cinematografico, sceneggiatore e regista statunitense
 Tales Tlaija de Souza, conosciuto come Tales (1990) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Tássia Pereira de Souza Carcavalli, nota come Tássia (1992) – cestista brasiliana
 Thais Souza Wiggers (1985) – modella e showgirl brasiliana
 Túlio Gustavo Cunha Souza, noto come Túlio Souza (1983) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Vágner Silva de Souza, noto come Vágner Love (1984) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Vanderson da Silva Souza, noto come Vandinho (1986), – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Vinícius Goes Barbosa de Souza (1991) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista 
 Walace Souza Silva, noto come Walace (1995) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Wallace de Souza (1987) – pallavolista brasiliano
 Walmor de Souza Chagas (1930-2013) – attore brasiliano
 Willamis de Souza Silva, detto Souza (1979) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista

Altro
 27397 D'Souza – asteroide della fascia principale
 Souza – città camerunese

Pagine correlate
 De Souza Soares
 Sousa (disambigua)
 De Souza Soares